Creola hace referencia a varios lugares en Estados Unidos:

Creola (Alabama), una ciudad ubicada en el condado de Mobile;
Creola (Luisiana), una villa ubicada en la parroquia de Grant;
Creola (Ohio), un área no incorporada ubicada en el condado de Vinton.